{{Сезон кубкового турнира
| название         = 
| время проведения = 22 июня — 27 августа 2002
| кол-во команд    = 60
| победитель       =  Фулхэм
  Малага
  Штутгарт
| кол-во игр       = 114
| кол-во голов     = 282
}}Кубок Интертото 2002''' — 8-й розыгрыш Кубка Интертото под эгидой УЕФА. Турнир включал пять раундов, определивших трёх участников первого раунда Кубка УЕФА. Ими в итоге стали английский «Фулхэм», испанская «Малага» и немецкий «Штутгарт».

Первый раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Второй раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Третий раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финалы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт УЕФА
 Результаты на RSSSF

Футбол в Европе в 2002 году